Храпово — название населённых пунктов в России:

 Храпово — село в Валуйском районе Белгородской области.
 Храпово — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 

Храпово - посёлок (городской район) в составе Железнодорожного административного округа г. Рязани, до 1994 г. деревня Рязанского района Рязанской области